Kun (« Couman » en hongrois), Kůň, Kūn ou KUN peut désigner :

Patronyme 
 Béla Kun (1886-1938), homme politique communiste hongrois ;
 András Kun (1911-1945), prêtre catholique et criminel de guerre hongrois ;
 Roland Kun (né en 1970), homme politique nauruan ;
 Ruben Kun (né en 1966), homme politique nauruan ;
 Russ Kun, homme politique nauruan ;
 Russell Kun, homme politique nauruan ;
 Zeev Kun (né en 1930), peintre israélien d'origine hongroise ;
 Qian Kun, membre chinois du boys band NCT et depuis peu de la sous-unité chinoise WayV.

Surnom 
 Sergio Agüero (né en 1988), dit « Kun », footballeur argentin.

Culture 
 Kun’yomi, « lecture sémantique » des caractères chinois han, en japonais ;
 la langue Kūn ;
 le symbole Kūn ;
 l’œuvre Kůň, ou « Cheval à l'envers », réalisée par David Černý ;
 le suffixe kun, marque de politesse en japonais.

Autres 
 le Kun (), sommet du Jammu-et-Cachemire, en Inde.
 Kun, rivière d'Alaska.
 le code IATA KUN désigne l'aéroport de Kaunas en Lituanie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme hongrois